Текля — село, Волинська область, Ковельський район, колишній (до 2020 року) Старовижівський район
 Текля — річка в межах Старовижівського району Волинської області
 Текля — жіноче ім'я грецького походження

Див. також 
 Текла